Кагул — озеро в Україні та Молдові
 Кагул — річка в Україні та Молдові
 Кагул — місто в Молдові
 Кагул — повіт Королівства Румунія 1925-1938 років.

Див. також 
 Кагульський район